

Геттісбург — місто, штат Пенсільванія
 Геттісбург — місто, штат Південна Дакота
 Геттісбург — селище, штат Огайо